

Patronyme 
 
 Guyard de Berville (1697-1770), écrivain français.
 Saint-Albin Berville (1788-1868), magistrat et homme de lettres français.
 Pierre-Joseph Berville (1751-1832), homme politique français.
 Frédéric Berville (1862-1900), acteur de théâtre et de cinéma français.
 Pierre Berville (1952-), publicitaire et écrivain français.
 Kelly Berville (1978-), footballeur français.
 Hervé Berville (1990-), homme politique français.

Toponyme 
Berville est le nom de différentes communes ou anciennes communes françaises toutes situées en Normandie (gentilé Bervillais) sauf en Île-de-France (gentilé Bervillois) :
 Berville, dans le Val-d'Oise
 Berville, ancienne commune  du Calvados aujourd'hui part de Saint-Pierre-en-Auge 
 Berville-en-Caux, en Seine-Maritime
 Berville-en-Roumois, dans l’Eure
 Berville-la-Campagne, dans l’Eure
 Berville-sur-Mer, dans l’Eure
 Berville-sur-Seine, en Seine-Maritime

L'ancien nom d'une commune algérienne :
 Berville, aujourd'hui Ain Laloui, dans la wilaya de Bouira dans la région de Kabylie

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France